Winnetou II steht für:
 Winnetou II, zweiter Roman über Winnetou von Karl May (1893), siehe Winnetou #Winnetou II
 Winnetou 2. Teil, Romanverfilmung von Harald Reinl (1964)
 Winnetou II – Ribanna und Old Firehand, auf dem Roman basierendes Freilichtspiel von Wulf Leisner (1966)
 Winnetou II (1976), Fernsehaufzeichnung einer Inszenierung des Romans bei den Karl-May-Spielen Bad Segeberg (1976) 
 Winnetou II (Elspe 1979), auf dem Roman basierendes Freilichtspiel von Jochen Bludau